Depoorter est un nom de famille flamand ; c'est l'équivalent du nom de famille français Lebourgeois. En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :
 Bernard Depoorter (1981-), couturier-créateur belge ; 
 Gustave Depoorter (1921–2007), footballeur français ;
 Richard Depoorter (1915–1948), coureur cycliste belge.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand